Ashmunella hebardi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Vanatta 1923. Ashmunella hebardi ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hebardi